Großsteingrab Hove steht für:

 Großsteingrab Hove 1
 Großsteingrab Hove 2